Skaggs ist der Familienname folgender Personen:

 David Skaggs (* 1943), US-amerikanischer Politiker
 Jimmie F. Skaggs (1944–2004), US-amerikanischer Schauspieler
 Ricky Skaggs (* 1954), US-amerikanischer Country-Musiker
 Tyler Skaggs (1991–2019), US-amerikanischer Baseballspieler